Spectra, SPECTRA — может означать:

  — профессиональная ассоциация ЛГБТКИА+ математиков.
  — небольшой сборник стихов, опубликованный в 1916 году американскими писателями.
 SPECTRA — французский общевойсковой пулезащитный шлем.

См. также 
 Kia Spectra
 Bantam Spectra